Highland Park (Florida)
 Highland Park (Illinois), ciutat a l'estat d'Illinois (EUA)
 Highland Park (Comtat de Saline), població a l'estat d'Illinois (EUA)
 Highland Park (Nova Jersey)
 Highland Park (Pennsilvània)
 Highland Park (Los Angeles), barri de Los Angeles (EUA)
 East Highland Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia